Рево Рамазанович Идиатуллин (, род. 2 октября 1938 года в Казани) — советский партийный деятель, первый секретарь Татарского рескома КПСС (1990—1991)

Биография 
Родился 2 октября 1938 года в Казани. Окончил Казанский авиационный институт по специальности «радиоинженер». В КПСС с 1961 года.
 1956—1958 гг. — слесарь-сборщик.
 1958—1961 гг. — служба в рядах Советской Армии.
 1961—1967 гг. — слесарь-сборщик, инженер-технолог, старший инженер-технолог на предприятии п/я 423.
 1967—1969 гг. — инструктор, зав. промышленно-транспортным отделом Приволжского райкома КПСС г. Казани.
 1969—1973 гг. — секретарь парткома завода «Теплоконтроль».
 1973—1980 гг. — зав. отделом пропаганды и агитации Казанского горкома КПСС.
 1980—1983 гг. — первый секретарь Приволжского райкома КПСС г. Казани.
 1983 г. — первый секретарь Вахитовского райкома КПСС г. Казани.
 1983—1985 гг. — второй секретарь Казанского горкома КПСС.
 1985—1988 гг. — председатель Казанского горисполкома.
 1988—1990 гг. — секретарь Татарского обкома КПСС.
 Сентябрь 1990 — август 1991 гг. — первый секретарь Татарского рескома КПСС. В августе 1991 года первым секретарем республиканского обкома КПСС, поддержал ГКЧП, за что после поражения, был смещён с государственных должностей и был обвинен новой российской властью в измене 

С 1994 года работал в Турции президентом предприятия «ТАТУРОС». Ныне на пенсии.

Награды и звания 
 Ветеран труда
 Медаль «За доблестный труд» (2008)

Примечания

Ссылки 
 Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ
 Сайт «Татарское историческое общество»

Вторые секретари Казанского горкома КПСС
Первые секретари Татарского обкома КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Выпускники Казанского технического университета
Награждённые медалью «За доблестный труд» (Татарстан)
Председатели Казанского горисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Секретари Татарского обкома КПСС